Шымкентский университет основан в 2001 году. В составе университета действуют 4 факультета и 2 научно-исследовательских института. В университете работают 289 профессоров, из них 16 докторов наук, 35 кандидатов наук, старшие преподаватели. Подготовка ведется по 29 специальностям бакалавриата и 7 специальностям магистратуры.

Ежегодно пополняется фонд учебной, учебно-методической и научной литературы.  Книжный фонд библиотек университета содержит электронные учебники, учебно-методические пособия на электронных носителях. Заключены договора с городскими, областными библиотеками и Республиканской электронной библиотекой. 

В целях стратегического развития и расширения интеграционных границ и сотрудничества с Международными учреждениями Шымкентский университет заключил меморандумы с зарубежными организациями образования, а также научно-исследовательскими и другими организациями зарубежных стран, таких как: 

Польша (Кардинал Стэфан Вышинский университет), ( Высшая школа менеджмента), 

Германия (Аахенский университет прикладных наук),

Турция (Университет Гедиз),

Великобритания (Coventry University),

США (Научно-консультационная компания Экспедиджи Инк),

Россия (Сочинский институт моды, бизнеса и права),

Киргизский Государственный Университет им. И. Арабаева,

Республика Башкирия (Образовательное учреждение Федерации профсоюзов Республики Башкортостан),

Республика Таджикистан (Худжандский Государственный Университет им. академика Б. Гафурова).

Данное сотрудничество обеспечивает участие ППС Шымкентского университета и зарубежных ученых в совместных проектах. По программам акдемической мобильности студенты, магистранты и ППС университета успешно осуществляют совместную деятельность с вузами-партнерами.

Университет имеет современное типовое здание, оснащенное новейшим оборудованием для учебных, учебно-лабораторных и  научно-исследовательских занятий. Все кафедры университета обеспечены аудиториями с интерактивными досками, кафедры языковой подготовки – лингофонными кабинетами.

Перечень специальностей

Примечания

Ссылки 

Ш
Высшие учебные заведения Шымкента